

Musique 
 Carmina Burana, cantate scénique de Carl Orff.
 Carmina convivalia, chants latins.
 Carmina Slovenica, chœur slovène.
 Catulli Carmina, jeux scéniques de Carl Orff.
 Quatuor Carmina, quatuor à cordes suisse.

Littérature 
 Carmina Burana, poèmes de Beuern.
 Carmina figurata, ensemble de poèmes.

Prénom 
 Carmina, prénom dérivé de Carmel

Voir aussi 
 
 
 
 
 Karmina
 Karmina 2
Homonymie de titre